Brasile
Jaraguá – comune del Goiás
Jaraguá do Sul – comune di Santa Catarina